

Lugares

Rinconada (Jujuy), uma localidade da província de Jujuy.
Rinconada (departamento), um departamento da província de Jujuy.

Rinconada (Los Andes), uma localidade da província de Los Andes, na Região de Valparaíso.

Rinconada Llicuar (distrito), um distrito do departamento de Piura, localizada na província de Sechura.

Ver também
La Rinconada (desambiguação)

Desambiguações de topônimos